Кубок Кремля 2009 — 20-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в Москве (Россия) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2009 году турнир прошёл с 19 по 25 октября. Соревнование продолжало серию зальных турниров, расположенную в календаре между US Open и Итоговыми турнирами.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Игорь Куницын
 в женском одиночном разряде —  Елена Янкович
 в мужском парном разряде —  Сергей Стаховский и  Потито Стараче
 в женском парном разряде —  Катарина Среботник и  Надежда Петрова

Общая информация 
20-й розыгрыш турнира прошёл в несколько изменённом формате: из-за реформы календаря как женского, так и мужского протура, соревнование пришлось сдвинуть на несколько недель вперёд. Мужской приз, при этом, сохранил свой статус соревнования базовой серии основного тура, а женский снизился в этой табели о рангах на одну ступень (с первой категории на вторую, которая с 2009-го года получила новое имя: младшая премьер-серия). При этом мужской турнир стал вплотную прилегать к крупному турниру в Шанхае, а женский — к Итоговому турниру, что в худшую сторону сказалось на элитной части списка участников.

Список участников одиночного турнира у мужчин возглавил Николай Давыденко (№ 8 в мире в тот период). Россиянин не смог подтвердить свой статус, проиграв уже в дебюте, а титул разыграли два иных сеянных теннисиста: третья ракетка турнира Михаил Южный по итогам трёх сетов доказал своё преимущество над шестой — Янко Типсаревичем. Сильнейшие несеянные участники турнира проиграли в полуфиналах. Прошлогодний чемпион — Игорь Куницын — защищал свой титул, но уступил уже на старте.

Лидерами посева в парном соревновании стали Франтишек Чермак и Михал Мертиняк (21-я и 20-я ракетки мира в тот период). Чехословацкая команда смогла преодолеть весь путь до финала, но в решающем матче не справилась с третьими сеянными: Пабло Куэвасом и Марселем Гранольерсом, уступив им на решающем тай-брейке. Сильнейшей несеянной командой стал дуэт Рохан Бопанна / Янко Типсаревич, добравшийся до полуфинала. Прошлогодние чемпионы — Сергей Стаховский и Потито Стараче — не защищали свой титул.

Список участниц одиночного турнира у женщин возглавила Вера Звонарёва (№ 7 в мире в тот период). Россиянка задержалась в сетке лишь на два матча, а титул достался восьмой сеянной: Франческе Скьявоне, которая в финале крупно обыграла несеянную Ольгу Говорцову. Прошлогодняя чемпионка — Елена Янкович — защищала свой титул, но уступила в четвертьфинале.

Лидерами посева в парном соревновании стали Нурия Льягостера Вивес и Мария Хосе Мартинес Санчес (9-я и 10-я ракетки мира в тот период). Испанки задержались в сетке лишь на пару матчей, а титул достался третьим сеянным: Марии Кириленко и Надежде Петровой, справившихся в финале с несеянной командой Мария Кондратьева / Клара Закопалова. Другая прошлогодняя чемпионка — Катарина Среботник — московский турнир в 2009-м году не посетила.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Михаил Южный обыграл  Янко Типсаревича со счётом 6-7(5), 6-0, 6-4.
 Южный выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Типсаревич сыграл свой дебютный финал в основной туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Н. Давыденко
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=2
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М. Сафин
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Е. Королёв
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= И. Куницын
| RD1-score04-1=66
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= И. Марченко
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Д. Истомин
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=1r
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А. Голубев
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= М. Вассальо
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= И. Андреев
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=61
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Р. Джинепри
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=69
| RD1-score10-3=7
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Н. Кифер
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=0r
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М. Гранольерс
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М. Жикель
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=r
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К. Рохус
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2= 
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Д. Кёллерер
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Я. Типсаревич
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= М. Сафин
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=64
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Е. Королёв
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= И. Марченко
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= А. Голубев
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Р. Джинепри
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=  
| RD2-team06= М. Гранольерс
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К. Рохус
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=1r
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Я. Типсаревич
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Е. Королёв
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= И. Марченко
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Р. Джинепри
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= Я. Типсаревич
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= И. Марченко
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= Я. Типсаревич
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 

}}

 Секция 2 

 Секция 2 

 Финал 

 Мужчины. Парный турнир 
  Пабло Куэвас /  Марсель Гранольерс обыграли  Франтишека Чермака /  Михала Мертиняка со счётом 4-6, 7-5, [10-8].
 Куэвас выигрывает 2-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гранольерс выигрывает 3-й титул в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Мария Кириленко /  Надежда Петрова''' обыграли  Марию Кондратьеву /  Клару Закопалову со счётом 6-2, 6-2.
 Кириленко выигрывает 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру туре ассоциации.
 Петрова выигрывает 3-й титул в сезоне и 18-й за карьеру туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2009

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Россия
Теннис
Теннис
Октябрь 2009 года
2009